Middleville – villaggio statunitense nel Michigan
Middleville – villaggio statunitense nello Stato di New York
Middleville Township – township statunitense nel Minnesota